Artykuł dotyczący sezonu 2001 Formuły 3000.

Zespoły i ich kierowcy

Kalendarz

Tablica wyników

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów 

Uwaga:
 Wszystkie zespoły używały nadwozi Lola B99/50, silników Zytek V8 i opon Avon.

2001 w sportach motorowych
2001